

Astronomia 
Goodacre – cratere lunare

Persone 
Jill Goodacre – attrice statunitense
Mark Goodacre – biblista statunitense
Walter Goodacre – astronomo britannico